Paperino e la gara di pesca (Master Ice-Fisher) è una storia breve  scritta da Carl Barks. La storia è composta da 10 tavole.

Trama 
La storia narra di una gara di pesca intercorsa fra Paperino  e Qui, Quo, Qua: Il primo utilizza ogni trucco mentre i secondi pescano in maniera normale, saranno loro a vincere la sfida.

Pubblicazioni 
 USA marzo 1946 su Walt Disney's Comics and Stories n. 66.
 Italia, 24 dicembre 1949 sul numero 189 Albi d'Oro.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi della Rosa n. 27 (15/5/1955)
Albi della Rosa n. 123 (17/3/1957) - Con il titolo Paperino e il pappagallo
Albi d'Oro Prima Ristampa n. 189 (1958)
Super Almanacco Paperino n. 1 (12/1976) 
Complete Carl Barks n. 3 (1980)
Paperino n. 4A (2/1985)
Paperino Mese n. 104 (2/1989)
Zio Paperone n. 23 (8/1991)
Paperino - Carl Barks n. 5 (26/2/1997)
La grande dinastia dei paperi n. 37 (6/10/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Carl Barks